Интерлакен има више значења:
 Интерлакен
 Интерлакен (Калифорнија)
 Интерлакен (Флорида)
 Интерлакен (Њујорк)
 Интерлакен (Њу Џерзи)